14-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1969 Ballon d’Or)»
23 декабря 1969 года

Золотой мяч: 
 Джанни Ривера

(первый раз)

< 13-я Церемонии вручения 15-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1969 году проводился в четырнадцатый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1238 France Football 23 декабря 1969 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал итальянец Джанни Ривера, ставший вторым итальянским футболистом (после Омара Сивори в 1961 году) и первым игроком «Милана» - обладателем данной награды.. Он опередил другого итальянца Луиджи Риву и Герда Мюллера.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1969 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1969 году